Liban – państwo w Azji
 Liban – bogini
 Liban – izraelski film w reżyserii Szemu’ela Ma’oza
 Liban – nieczynny kamieniołom w Krakowie
 Liban – obóz pracy na terenie Krakowa
 Liban – pasmo górskie
 Liban – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Suseni